Twisted Logic (album) - album van Erwin van Ligten
 Twisted Logic (Atrophia Red Sun) - album van de Poolse band Atrophia Red Sun